Населённые пункты Таймырского Долгано-Ненецкого района (бывшего субъекта Российской Федерации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа)

Список населённых пунктов

Населённые пункты Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, не вошедшие в район 

Помимо указанных, в числе населённых пунктов Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа на момент упразднения на административном уровне значились город краевого значения Норильск и подчинённый Норильску на административном уровне посёлок городского типа Снежногорск, согласно Уставу округа (ст. 22.1) (в переписях их население в составе округа не учитывалось). При формировании Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Норильск и Снежногорск в состав района не вошли и составили отдельное муниципальное образование город Норильск со статусом городского округа.

См. также 

 Населённые пункты Эвенкийского района
 Исчезнувшие населённые пункты Таймырского Долгано-Ненецкого района

Примечания 

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
Населённые пункты Таймырского Долгано-Ненецкого района